Staniszcze Wielkie (gromada 1954–1957)
 Staniszcze Wielkie (gromada 1969–1972)